Boultif ist der Familienname folgender Personen:

 Sassi Boultif (* 1983), algerischer Handballspieler 
 Abderrahmane Boultif (* 1987), algerischer Fußballtorwart